Boves (Itàlia), municipi italià, a la regió del Piemont.
 Boves (Somme), municipi francès al departament del Somme.
 Estació de Boves, estació ferroviària situada al municipi francès de Boves.
 Presles-et-Boves municipi francès al departament de l'Aisne.